Войни́деняты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 6 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Перевесье, Рыбаки, Сосновка.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 77 человек.

Через Войниденяты проходит автомобильная дорога республиканского значения  Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны. Также из деревни начинается автодорога местного значения  Войниденяты — Данюшево.

Через Войниденяты проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Комарово
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Свайгини
 Сморгонь — Свирь
 Сморгонь — Старая Рудня
 Сморгонь — Сыроватки
 Сморгонь — Хведевичи

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района